«Как один мужик двух генералов прокормил» — советский мультипликационный фильм в технике перекладки, снятый по сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина в 1965 году, к 140-летию со дня рождения писателя. Режиссёр — Иван Иванов-Вано.

Сюжет 
Экранизация сказки Салтыкова-Щедрина о том, как два самодовольных генерала чудом оказались на необитаемом острове, как оказавшийся там же мужик ухаживал за генералами и кормил их, сам довольствуясь крошками с их стола. Генералы лишь немного поблагодарили его, а в конце и вовсе дали рюмку водки да пятак серебра за спасение своих жизней.

Создатели

Литература 
 «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» в Викитеке

Ссылки 
 

Мультфильмы СССР в технике перекладки 1965 года
Мультфильмы Ивана Иванова-Вано
Мультфильмы Владимира Данилевича
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Сатирические мультфильмы СССР
Мультфильмы по произведениям Михаила Салтыкова-Щедрина